Amministrazione federale – struttura amministrativa della Svizzera
Amministrazione federale – struttura amministrativa della Germania